Het seizoen 1960/61 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1960 en eindigde op 4 juni 1961. 

Kontich FC won in Vierde Klasse A, RAEC Mons won in Vierde Klasse B, K. Tongerse SV Cercle won in Vierde Klasse en KSV Sottegem won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 SK Beveren-Waas (rechtstreeks uit 3A)
 RCS de Schaerbeek (rechtstreeks uit 3A)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 3B)
 RAEC Mons (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 FC Germinal Ekeren
 KSC Maccabi Antwerp

Brabant
 SV Asse
 FC Denderzonen Pamel

Limburg
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas

Oost-Vlaanderen
 KMSK Deinze

West-Vlaanderen
 KFC Tielt

Henegouwen
 RUS Binchoise

Luik
 Milmort FC
 RUS Montagnarde

Luxemburg
 R. Excelsior Virton

Namen
 R. Entente Tamines

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Kontich FC (kampioen 4A)
 RAEC Mons (kampioen 4B)
 K. Tongerse SV Cercle (kampioen 4C)
 KSV Sottegem (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 RSC Athusien (rechtstreeks uit 4A)
 R. Entente Tamines (rechtstreeks uit 4A)
 Wallonia Association Namur (rechtstreeks uit 4A)
 RFC Wandre Union (rechtstreeks uit 4B)
 RFC Houdinois (rechtstreeks uit 4B)
 KFC Avenir Lembeek (rechtstreeks uit 4B)
 RUS Montagnarde (rechtstreeks uit 4C)
 KVV Vosselaar (rechtstreeks uit 4C)
 Milmort FC (rechtstreeks uit 4C)
 RAS Renaisienne (rechtstreeks uit 4D)
 FC Germinal Ekeren (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Tielt (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Noot: RFC Écaussinnes en RFC Wandre Union eindigden op een gedeelde voorlaatste plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie in Vierde Klasse bleef. RFC Écaussinnes won deze wedstrijd met 2-1.

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Noot: KSV Sottegem en SK Beveren-Waas eindigden op evenveel punten. Hoewel Beveren-Waas meer zeges en een beter doelsaldo had, werd de kampioen bepaald op basis van het minste nederlagen.

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4